Juif peut faire référence à :
 un membre du peuple juif, voir à ce sujet:
 Juif (terminologie)
 Ethnonymes des Juifs
 le calendrier juif, qui rythme la liturgie juive
 le cimetière juif de Varsovie
 l’humour juif

Communes 
 Juif, commune française de Saône-et-Loire ;
 Baigneux-les-Juifs, commune française de la Côte-d'Or ;
 Villejuif, commune française du Val-de-Marne.

Culture 
 Le Juif polonais est un film de Jean Kemm, réalisé en 1931 d’après le drame d’Erckmann-Chatrian ;
 La Passion du Juif est le quatrième épisode de la huitième saison de la série animée  ;
 La Juive est un opéra de Jacques Fromental Halévy ;
 La Guerre des Juifs est un récit en sept livres de l’historien juif de l’Antiquité Flavius Josèphe sur la première guerre judéo-romaine ;
 Le Juif de Malte est une pièce de théâtre écrite par Christopher Marlowe ;
 () le surnom de Joseph Süss Oppenheimer. C’est aussi le titre de plusieurs œuvres qui mettent en scène un personnage principal inspiré d’Oppenheimer ;
 Le Traître et le Juif est un essai controversé d’Esther Delisle sur l’histoire de l’antisémitisme au Canada.

Mythologie 
 Juif errant, personnage légendaire ;
 Fagin le juif, personnage de Charles Dickens ;
 Théorie du complot juif, dans l’imaginaire populaire européen ;
 Le Juif éternel (en allemand ) est un film de propagande nazi sorti en 1940 et supervisé par Joseph Goebbels ;
 Le Juif et la France est une exposition antisémite qui eut lieu du  au , durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Mère juive, stéréotype classique de l’humour juif.

Politique 
 État juif, nom donné à l’État d’Israël ;
 Congrès juif mondial : fédération internationale juive ;
 Lobby juif, polémique en politique.

Autres 
 Roi des Juifs est un titre de Jésus de Nazareth dans le sigle INRI ;
 Le château de la Juive est une demeure située à Besançon (Doubs) ;
 La Mort aux Juifs est l'ancien nom d'un hameau situé route de Louzouer ;
 Jamiat Ulema-e-Islam